Artzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Artzinger-Bolten (1940–2023), deutscher Fußballfunktionär
 Helmut Artzinger (1912–1996), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Arzinger